

Cinema
 Gonin – film del 1995 scritto e diretto da Takashi Ishii

Persone
 Alexandra Gonin – attrice, ballerina e insegnante francese
 Francesco Gonin – pittore e incisore italiano
 Simone Gonin – giocatore di curling italiano